Pocinhos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pocinhos (ort), Paraíba, 
 Pocinhos (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar